13. Mistrzostwa Świata Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się między 19 i 25 lipca 2010 w kanadyjskim mieście Moncton. 

Decyzję o przyznaniu miastu imprezy podjęto na kongresie IAAF w Osace w roku 2006. Areną zmagań sportowców był wybudowany specjalnie na mistrzostwa Stade Moncton 2010. Moncton starało się o organizację mistrzostw w roku 2008 jednak zdecydowano, że wówczas zawody będzie gościła Bydgoszcz. Były to drugie mistrzostwa świata juniorów w lekkiej atletyce, które odbywały się w Kanadzie. Poprzednio zawody tej rangi – w roku 1988 – gościło Sudbury. 

Uroczystego otwarcia zawodów, 19 lipca, dokonali premier Kanady Stephen Harper oraz minister sportu Gary Lunn.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Zobacz też 
 Polska na Mistrzostwach Świata Juniorów w Lekkoatletyce 2010

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona mistrzostw świata juniorów w serwisie IAAF 

2010 w lekkoatletyce
2010
Lekkoatletyka w Kanadzie
2010 w Kanadzie